Clague ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Clague (1865–1952), US-amerikanischer Politiker
 John J. Clague (* 1946), kanadischer Geologe
 Kimberley Clague (* 1988), britische Badmintonspielerin
 Kale Clague (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Clague Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land, Antarktika